

Biografia 

Chedivè d'Egitto, succedette al padre Ismāʿīl Pascià. Nominò nel 1881 ministro della Guerra il col. ʿOrābī Pascià, capo del movimento nazionalista.

Dopo la disfatta di 'Orābī a Tel el-Kabīr fu tuttavia costretto a subire un controllo più rigoroso da parte dei britannici che occupavano il Paese e rinunciare alla sovranità del Sudan dopo la vittoria dei Mahdisti nel 1884.

Fu membro della Massoneria.

Gli succedette ʿAbbās Ḥilmī II.

Onorificenze

Onorificenze ottomane

Onorificenze straniere

Note

Voci correlate 
Dinastia alawita

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Politici egiziani
Khedivè d'Egitto
Cavalieri di gran croce dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
Massoni
Pascià